Тараскон (фр. Tarascon) — многозначный термин; топоним.

 Тараскон — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
 Тараскон — замок в городе Тараскон в Провансе.
 Тараскон — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Буш-дю-Рон.